Rick Leach e Jim Pugh hanno battuto in finale Darren Cahill e Mark Kratzmann 6-4, 6-4, 6-4.

Teste di serie

 John Fitzgerald /  Anders Järryd (quarti di finale)
 Rick Leach /  Jim Pugh (Campioni)
 Pieter Aldrich /  Danie Visser (terzo turno)
 Johan Kriek /  Wally Masur (quarti di finale)
 Marty Davis /  Brad Drewett (semifinali)
 Guy Forget /  Jakob Hlasek (secondo turno)
 Peter Doohan /  Laurie Warder (terzo turno)
 Grant Connell /  Glenn Michibata (quarti di finale)

 John McEnroe /  Mark Woodforde (semifinali)
 Gary Muller /  Christo van Rensburg (terzo turno)
 Jeremy Bates /  Peter Lundgren (secondo turno)
 Boris Becker /  Slobodan Živojinović (secondo turno)
 Michael Mortensen /  Joakim Nyström (primo turno)
 Stefan Edberg /  Jim Grabb (quarti di finale)
 Broderick Dyke /  Tom Nijssen (terzo turno)
 Kelly Jones /  Joey Rive (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1989